Asrai (mythologie), een waterfee uit de Engelse mythologie 
 Asrai (band), een Nederlandse gothic- en metalband